Berlinghoff ist der Familienname folgender Personen:

 Adelgundis Berlinghoff (1849–1922), römisch-katholische Benediktinerin und Äbtissin der Abtei St. Gabriel
 Sharon Berlinghoff (* 1995), deutsche Schauspielerin